Der Coupe d’Europe 1987/88 ist ein Dreiband-Mannschaftsturnier im Karambolagebillardsport. Die 30. Auflage fand vom 10. bis zum 12. Juni 1988 in Lissabon statt.

Turniermodus 
Gespielt wurde eine Finalrunde mit fünf Mannschaften.

Geschichte 
Der B.C. Deurne gewann in Lissabon zum ersten Mal den Coupe d’Europe vor dem B.K. Borgen Helsingborg und dem Ausrichter Sport Lisboa e Benfica.

Ergebnisse der Qualifikation sind nicht alle vorhanden.

Qualifikationsspiele für die Endrunde in Lissabon

Finalrunde in Lissabon

Abschlusstabelle 1987/88 

1988
Coupe dEurope 1987/88
Billardturnier in Lissabon